Condado de Livingston es el nombre de 5 condados y 1 parroquia en los Estados Unidos;

 Condado de Livingston (Illinois)
 Condado de Livingston (Kentucky)
 Condado de Livingston (Míchigan)
 Condado de Livingston (Misuri)
 Condado de Livingston (Nueva York)
 Parroquia de Livingston (Luisiana)